Nelson Ninguém é um filme brasileiro produzido em 2013 e dirigido pelo roteirista e diretor Marcos DeBrito. Conta com a produção técnica dos produtores Adriano Lírio e André L III, e com supervisão de efeitos de Marcus Alqueres. Na produção do estúdio, conta com DeBrito Produções Cinematográficas.  

Conta com: Milhem Cortaz, Flávia Alessandra, Eduardo Moscovis, Fulvio Stefanini, Otaviano Costa, Flávio Bauraqui e mais um grande elenco.

Sinopse  
"Nelson (Milhem Cortaz) é pago para conseguir informações e faz isso melhor do que ninguém. Mas após negar-se a interrogar Max Baltazar (Eduardo Moscovis), um policial honesto com pinta de herói, seu contratante, o impiedoso Senador (Fulvio Stefanini), resolve enviar mercenários para matá-lo. Antes apenas um mero coadjuvante, Nelson agora terá sua chance de ser o protagonista. E para conseguir sua vingança ele abusará do que faz melhor: o uso da violência"   (Informações da página oficial do filme).

Elenco

Ligações externas 

Site Oficial
Filmes do Brasil de 2013
Filmes de ação do Brasil
Filmes de ação da década de 2010